Borbás ist der Familienname folgender Personen:
 Gáspár Borbás (1884–1976), ungarischer Fußballspieler
 Rita Borbás (* 1980), ungarische Handballspielerin
 Vincze von Borbás (1844–1905), ungarischer Botaniker